Сиенна Тигги Гиллори ( ; ) — английская актриса и бывшая модель.

Биография 
Гиллори родилась в городе Кеттеринг, Нортгемптоншир (Англия), в семье американского артиста Айзека Гиллори и его первой жены Тины Томпсон (модель), на которой он женился в 1973 году.

Её родители переехали в город Фулем (Лондон), когда Гиллори было 2 года, а затем в Норфолк, когда ей исполнилось 11.

У неё есть единоутробный брат Джейс и единокровные брат и сестра, Элли и Джейкоб, дети Айзека от Викки Макмиллан.

Её родители развелись в 1990 году, когда Сиенне было 14 лет. В 1993 году её отец женился на Викки Макмиллан.

Гиллори посещала школу Грешемс в Норфолке, где она принимала участие в многочисленных школьных постановках. В декабре 2000 года в возрасте 53 лет умер ее отец.

Карьера 
Сиенна Гиллори стала известна американской публике благодаря своей работе в популярном мини-сериале «Елена Троянская», в котором она исполнила главную роль Елены. Она также снималась в американских фильмах, таких как «Обитель зла 2: Апокалипсис», «Машина времени» и «Реальная любовь».

После съемок на британском телевидении в мини-сериале «Пираты» и множестве малобюджетных фильмов Сиенне улыбнулась удача, и она получила главную роль в экранизации Кингсли Эмиса «Девушка, похожая на тебя» на BBC.

С тех пор Сиенна играла в лондонском Вест-Энде в «Порядке вещей» Нила Ла Бьюта и продолжала работать с независимыми американскими киностудиями над фильмами «Поцелуй навылет», «За покупками на ночь глядя», «Законы вожделения» и «Обретение тишины».

Недавно Сиенна закончила сниматься в независимом испанском фильме «Сердце Земли» с участием Каталины Сандино Морено.

Снялась в фильме «Эрагон» в роли эльфийки Арьи, и в фильме «Королева-девственница» в роли фрейлины Елизаветы I, Летиции Ноллис.

Личная жизнь 
В 1997-2000 годах была замужем за Ником Мораном. В 2000 году начала встречаться с английским актёром Энцо Чиленти, а в 2002 году пара поженилась. В 2011 году Сиенна родила двух близняшек, Валентина Чиленти и Люсия Чиленти.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании